Articulação - em anatomia
Ou ainda:
Articulação - Unidade na Luta - uma das principais tendências internas do PT, partido brasileiro
Modo de articulação - em fonética e fonologia
Ponto de articulação - em fonética e fonologia

Desambiguação